Вагнер, Георгий:
 Вагнер, Георгий Карлович (архиепископ Георгий, 1930—1993) — архиепископ Западноевропейского экзархата русских приходов.
 Вагнер, Георгий Карлович (1908—1995) — историк искусства.